Secessão, palavra usada para identificar uma separação ou afastamento de algo que era unido, pode referir-se a várias coisas:
Guerra Civil Americana;
Secessão Vienense, movimento artístico;
o Palácio da Secessão;
Secessão urbana

Desambiguação